Street Fighting Man (Rolling Stones), single van de Rolling Stones
Street Fighting Man (band), Zweedse rockband